Il singolare del torneo di tennis Mamaia Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Konstantinos Economidis che ha battuto in finale Adrian Ungur 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Mertl (secondo turno)
 Rainer Eitzinger (primo turno)
 Konstantinos Economidis (Campione)
 Adrian Ungur (finale)

 Victor Crivoi (primo turno)
 Wayne Odesnik (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Adrián García (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mamaia Challenger 2006